

Anno 
 1944 – (MCMXLIV in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1944 a.C.

Matematica 
 1944 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1944 Günter – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
 1944 – singolo di Jamala del 2016, con il quale ha vinto l'Eurovision Song Contest dello stesso anno

Videogiochi 
 1944: The Loop Master – videogioco del 2000